Rajchman steht für:
 Aleksander Rajchman (1890–1940), polnischer Mathematiker
 Chil Rajchman (1914–2004), jüdischer Überlebender des Vernichtungslagers Treblinka
 Jan Rajchman (1911–1989), US-amerikanischer Computeringenieur

Siehe auch:
 Reichman
 Reichmann